Pasham kan syfta på följande platser:

Iran 

 Pasham (ort i Iran), Lorestan, 
 Fasham, ort, Teheran, 

Robotskapade Iranförgreningar